La Druga liga SR Jugoslavije 1999-2000, conosciuta anche come Druga liga 1999-2000, è stata la ottava edizione della seconda divisione del campionato di calcio della Repubblica Federale di Jugoslavia, la 54ª come Druga liga jugoslava.

Stagione 
Dopo gli eventi della primavera 1999, sono state cancellate le retrocessioni in Druga liga e sono state promosse 23 squadre dalla Treća liga. Le 54 squadre vengono divise in 3 gironi da 18 compagini ciascuno: nel neoformato girone Nord vengono inserite le quelle della Voivodina e di Belgrado, in quello Ovest quelle delle regioni di Užice, Čačak e Kraljevo e del Montenegro, mentre in quello Est quelle del resto della Serbia.

Le squadre di etnia albanese del Kosovo hanno abbandonato il sistema calcistico jugoslavo. Sono previste una promozione e due retrocessioni per ciascun girone. Nel girone Ovest vengono annullate le retrocessioni poiché dalla stagione successiva viene istituito un quarto girone per le sole squadre montenegrine.

Girone Nord

Profili

Classifica 
 Il  rinuncia alla promozione in Prva liga 2000-2001. Questo permette la salvezza del  nella categoria superiore.

Legenda:
      Promossa in Prva liga SR Jugoslavije 2000-2001.
  Partecipa agli spareggi promozione/retrocessione.
      Retrocessa in Treća liga SR Jugoslavije 2000-2001.
      Esclusa dal campionato.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti per le posizioni di promozione o retrocessione, la graduatoria viene stilata secondo gli scontri diretti tra le squadre interessate.

Risultati

Girone Ovest

Profili

Classifica 

Legenda:
      Promossa in Prva liga SR Jugoslavije 2000-2001.
  Partecipa agli spareggi promozione/retrocessione.
      Retrocessa in Treća liga SR Jugoslavije 2000-2001.
      Esclusa dal campionato.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti per le posizioni di promozione o retrocessione, la graduatoria viene stilata secondo gli scontri diretti tra le squadre interessate.

Girone Est

Profili

Classifica 
 Come finalista della Kup Jugoslavije 1999-2000 (la vincitrice  ha vinto anche il campionato), il  si qualifica alla Coppa UEFA 2000-2001.

Legenda:
      Promossa in Prva liga SR Jugoslavije 2000-2001.
  Partecipa agli spareggi promozione/retrocessione.
      Retrocessa in Treća liga SR Jugoslavije 2000-2001.
      Esclusa dal campionato.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti per le posizioni di promozione o retrocessione, la graduatoria viene stilata secondo gli scontri diretti tra le squadre interessate.

Note

Voci correlate
Prva liga SR Jugoslavije 1999-2000
Treća liga SR Jugoslavije 1999-2000
Kup Jugoslavije 1999-2000

Collegamenti esterni 
 Le stagioni 1991-2000 su fsgzrenjanin.com
 La stagione 1999-00 su rsssf.com

Calcio nel 1999
Calcio nel 2000
Campionato jugoslavo di calcio
Stagioni della Druga Liga jugoslava